Argentína
San Agustín, város Buenos Aires tartományban, Balcarce partidóban
San Agustín, település Córdoba tartományban, Calamuchita megye székhelye

 Kolumbia
San Agustín, város Huila megye déli részén

 Spanyolország
San Agustín, település Teruel tartományban